Heidi Z'graggen, Zwitserse politica
 Yvette Z'Graggen, Zwitserse radiopresentatrice en schrijfster